Émile Joseph "Butch" Bouchard, född 4 september 1919 i Montreal, död 14 april 2012 i Longueuil, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare. Bouchard spelade för Montreal Canadiens i NHL åren 1941–1956.

Karriär
"Butch" Bouchard var en storväxt och stark defensiv back och en del av det Canadiens som vann fyra Stanley Cup åren 1944, 1946, 1953 och 1956. Tre år i rad mellan 1945 och 1947 valdes han till NHL First All-Star Team. Från och med säsongen 1948–49 till och med 1956 var Bouchard lagkapten för Canadiens.

Under andra hälften av sin karriär med Montreal Canadiens bildade Bouchard ett framgångsrikt backpar med Doug Harvey.

1966 valdes Bouchard in i Hockey Hall of Fame.

Statistik
QSHL = Quebec Senior Hockey League

Referenser

Externa länkar
 Butch Bouchard hhof.com
 Butch Bouchard nhl.com
 Butch Bouchard, Imposing Pillar of Montreal Canadiens’ Defense, Dies at 92 nytimes.com

Födda 1919
Avlidna 2012
Män
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Montreal Canadiens
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Idrottare från Montréal
Stanley Cup-mästare 1956
Stanley Cup-mästare 1953
Stanley Cup-mästare 1946
Stanley Cup-mästare 1944
Lagkaptener i Montreal Canadiens